Яблоновский сельсовет

Белгородская область 
Преобразованы в конце 1990-х в сельские округа.
 Яблоновский сельсовет Валуйского района
 Яблоновский сельсовет Корочанского района

Липецкая область 
 Яблоновский сельсовет Краснинского района

Приморский край 
 Яблоновский сельсовет Яковлевского района (упразднён в 2006 году)

Чувашия 
 Яблоновский сельсовет Шемуршинского района (преобразован в 2000-х в сельскую администрацию)